Partij voor de Vrijheid (Partito per la Libertà) – partito politico olandese
 Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (Partito della Libertà e del Progresso) – partito politico belga